Laagfrequente oscillator, een onderdeel van een synthesizer
 LFO (danceact), een Britse danceact
 LFO (film), Scandinavische film uit 2013
 Little Fighter Online, computerspel
 London Festival Orchestra, Brits orkest